

Geografia 
 Le Sap – comune dell'Orne (Francia)
 Sap – comune del distretto di Dunajská Streda (Slovacchia)

Sigle 
 Squadre di azione patriottica – organizzazioni della resistenza italiana
 Sindacato autonomo di Polizia -sindacato degli appartenenti alla Polizia di Stato
  Safety Assessment Principles – principi di valutazione della sicurezza
  Segment Addition Postulate – postulato dell'addizione dei segmenti detto anche assioma di Archimede
 Socialdemokratiska Arbetareparti – Partito Socialdemocratico dei Lavoratori di Svezia
  Sodio alta pressione – un tipo di lampada a scarica
 Soprintendenza archeologica di Pompei
 Sozialistische Arbeiterpartei – Partito Socialista Operaio di Germania (1931)
 Swiss Animal Protection – organizzazione animalista svizzera

Musica 

 Sap (EP) - secondo EP (1992) del gruppo musicale statunitense Alice in Chains

Cinema 
 Sap – film del 2002 diretto da Hyun-Joo Kim
 Sap – film del 2007 diretto da Beppe Marcellino

Codici 
 SAP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Ramón Villeda Morales di San Pedro Sula (Honduras)
 sap – codice ISO 639-3 della lingua sanapaná
 SAP – codice ISO 3166-2:CO del Dipartimento dell'Arcipelago di San Andrés, Providencia e Santa Catalina (Colombia)

Altro 
 Service Access Point – in telematica, servizio definito nel modello OSI che permette di collegarsi e scambiare dati con altri utenti collegati al SAP
 SAP – multinazionale che sviluppa software gestionale
 Sap – abbreviazione di saponite
 Sap – extended play degli Alice in Chains del 1992

Note